Mantas ist:

 Mantas (Vorname), litauischer Vorname
 ursprünglicher Name der US-amerikanischen Band Death

Siehe auch:
 Manta